Jan Herberts (verzetsstrijder)
 Jan Herberts (voetballer)